Udruga podravskih studenata je osnovana u Zagrebu 6. travnja 1994. Iako je tradicija okupljanja studenata (prvenstveno grad Koprivnica i okolica) postojala od 1926. (Društvo Akademičar), ona sve do kraja 20. stoljeća nije imala podravski regionalni predznak. Nastala je na inicijativu članova nekoliko društava (Kulturno-prosvjetiteljsko društvo "Fran Galović",  i udruge "Bilogorska pajdašija"). Osnovana je kao Zavičajni klub podravskih studenata, a prvih je nekoliko mjeseci (do registracije) formalno djelovala kao podmladak Društvo "Podravec". Veliku podršku kod osnivanja i pomoć u prvim godinama rada je dao Vinko Česi. Kasnije je osnovana i Udruga podravskih studenata Osijek. Sredinom i u drugoj polovici 90-tih godina je bila jedna od najaktivnijih regionalnih studentskih udruga u Zagrebu te je bitno pridonijelo njegovanju kulturne baštine (posebice Koprivnica, Podravina i Koprivničko-križevačka županija). Na žalost, udruga podravskih studenata je prestala sa svim aktivnostima te je došlo do njenog gašenja.

Vanjske poveznice 
Portal UPS-a

Hrvatske studentske udruge